Aldo Gallardo  mexikói színész.

Élete 
Aldo Gallardo Tijuanában született. Karrierjét 2006-ban kezdte a Duelo de pasiones című telenovellában. 2007-ben szerepet kapott a Pokolba a szépfiúkkal! című sorozatban. 2009-ben Manuel szerepét játszotta a Mi pecado című telenovellában. 2012-ben az Infamesben kapott szerepet. 2013-ban megkapta Ricardo Villegas szerepét Az örökség című telenovellában.

Filmográfia 
 Los miserables (2014) - Carlos Gallardo
 Dos Lunas (2014) - Charlie
 Las trampas del deseo (2013) - Everardo
 Az örökség (La Patrona) (2013) - Ricardo Villegas Goldstein
 Infames (2012) - Felipe Sánchez Trejo
 El octavo mandamiento (2011) - Ezequiel
 Mi pecado (2009) - Manuel Solís
 Un gancho al corazón (2008) - Héctor
 Pokolba a szépfiúkkal! (Al diablo con los guapos) (2007) - Fernando
 Lola, érase una vez (2007)
 Tormenta en el Paraíso (2007)
 Duelo de pasiones (2006)

Források 
 
 

Mexikói színészek
Tijuanaiak
1985-ben született személyek
Élő személyek